| basado en = 
| distribuidor = {{lista
 Walt Disney StudiosMotion Pictures
 Sony Pictures Releasing (NWH)
 Disney Platform Distribution (series de Disney+)
}}
| país = Estados Unidos
| idioma = InglésEspañol
| título original = Universo Cinematográfico de Marvel: Fase Cuatro
}} 
La Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) es un grupo de películas y series de televisión de superhéroes estadounidenses producidas por Marvel Studios basadas en personajes que aparecen en publicaciones de Marvel Comics. La Fase Cuatro presenta todas las producciones de Marvel Studios que se estrenaron desde 2021 hasta 2022. Es la primera fase de la franquicia que incluye series de televisión y especiales comercializados como Marvel Studios Special Presentations, con Marvel Studios desarrollando varias series de eventos para el servicio de transmisión Disney+ además de los largometrajes que ya estaba programado para producir. La Fase Cuatro comenzó con la serie WandaVision, que se estrenó en enero de 2021, mientras que la primera película cinematográfica de esta fase es Black Widow, que fue estrenada en julio de 2021 por Walt Disney Studios Motion Pictures. La fase concluirá con Guardianes de la Galaxia: Especial de Navidad en diciembre de 2022. El calendario de lanzamiento de la Fase Cuatro se cambió varias veces debido a la pandemia de COVID-19. Kevin Feige es el productor de todas las películas y el productor ejecutivo de cada serie en esta fase, junto con los productores Jonathan Schwartz para Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Nate Moore para Eternals y Black Panther: Wakanda Forever, Amy Pascal para Spider-Man: No Way Home y Brad Winderbaum para Thor: Love and Thunder.

Las películas de la fase incluyen Black Widow con Scarlett Johansson regresando como Natasha Romanoff / Black Widow, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos protagonizada por Simu Liu, el reparto de Eternals, las secuelas Spider-Man: No Way Home de Sony Pictures con Tom Holland regresando como Peter Parker / Spider-Man, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura con Benedict Cumberbatch regresando como Dr. Stephen Strange, Thor: Love and Thunder con Chris Hemsworth regresando como Thor, y Black Panther: Wakanda Forever.

Las series de televisión de Disney+ de la fase incluyen WandaVision con Elizabeth Olsen y Paul Bettany en los papeles principales, Falcon y el Soldado del Invierno con Anthony Mackie y Sebastian Stan en los papeles principales, la primera temporada de Loki protagonizada por Tom Hiddleston, la primera temporada de la serie animada ¿What if...? narrada por Jeffrey Wright, Hawkeye protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, Moon Knight protagonizada por Oscar Isaac, Ms. Marvel protagonizada por Iman Vellani y She-Hulk: Attorney at Law protagonizada por Tatiana Maslany. En esta fase también se incluirán el especial Werewolf By Night protagonizado por Gael García Bernal, Guardianes de la Galaxia: Especial de Navidad, y la serie de cortometrajes I Am Groot protagonizada por Vin Diesel. La Fase Cuatro, junto con la Fase Cinco y la Fase Seis, constituye La Saga del Multiverso.

Desarrollo 
Para octubre de 2016, Walt Disney Studios había programado múltiples fechas de estreno para películas de Marvel Studios sin título para 2020 y 2021. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo que algunas de los títulos de películas para esos años ya se conocían y explicó: "Sabemos qué [películas] nos gustaría que fueran para 2020. A lo largo de los años, hacia donde nos hemos dirigido, hemos tenido la suerte de que generalmente ha sido lo mismo, pero siempre nos damos la oportunidad de movernos y adaptarnos si es necesario". Feige no estaba seguro de si Marvel continuaría agrupando las películas del MCU en fases una vez que la Fase Tres concluyera en 2019, diciendo que "podría ser algo nuevo", pero para diciembre de 2018, se creía que Marvel si estaba empleando el término Fase Cuatro. Feige expuso que Marvel esperaba revelar los títulos de algunas próximas películas después del lanzamiento de Avengers: Endgame (2019), posteriormente, el CEO de The Walt Disney Company, Robert Iger, indicó que Marvel revelaría su lista de películas posteriores a Avengers: Endgame a mediados de 2019. 

Para noviembre de 2017, Disney estaba desarrollando una serie de televisión de Marvel específicamente para el lanzamiento de su nuevo servicio de transmisión Disney+, cuya presentación estaba prevista para finales de 2019. En septiembre de 2018, se reveló que Marvel Studios estaba desarrollando varias series limitadas únicamente para este servicio, las cuales se centrarían en personajes de "segundo plano" de las películas del MCU que no habían protagonizado y era poco probable que protagonizaran sus propias películas; Se esperaba que los actores que interpretaron a los personajes en las películas repitieran sus papeles para la serie. Las historias para cada serie aún se estaban decidiendo, pero se esperaba que la serie tuviera de seis a ocho episodios cada una y tuviera un "presupuesto considerable que rivalizara con los de una gran producción de estudio". Las series sería producida por Marvel Studios en lugar de Marvel Television, que produjolas series de televisión anteriormente ambientadas en el MCU. Feige estaba asumiendo un "papel práctico" en el desarrollo de cada serie, centrándose en la "continuidad de la historia" con las películas y "manejando" a los actores que retomarían sus papeles de las películas. Feige declaró en febrero de 2019 que las series estarían "totalmente entrelazadas tanto con el MCU actual, el MCU pasado y el MCU del futuro", un mes después explicó que las series tomaría personajes de las películas, cambiarlos y ver esos cambios reflejados en futuras películas, a diferencia de la relación más débil que tienen las películas con las series de Marvel Television. También dijo que los nuevos personajes introducidos en las series de Disney+ podrían aparecer en películas. En mayo, Feige comparó las series de Disney+ con los cortometrajes de Marvel One-Shots que Marvel Studios había lanzado anteriormente junto con sus películas y dijo: "Lo mejor de los One-Shots es que pudimos desarrollar otros personajes. Es tremendamente emocionante que ahora tengamos series de Disney+ donde podemos hacer eso a gran escala". 

En julio de 2019, Marvel Studios realizó un panel en la Comic-Con de San Diego donde Feige anunció la lista completa de la Fase Cuatro. Esto incluyó cinco películas que se estrenarán: Black Widow, Eternals, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y Thor: Love and Thunder, así como cinco series  que se estrenarán en Disney+. — Falcon y el Soldado de Invierno, WandaVision, Loki, ¿What If...? y Hawkeye. Confirmó que habría conexiones entre las películas y las series, con los eventos de WandaVision estableciendo vínculos directos entre Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y Loki. Feige declaró que estos diez proyectos eran la lista completa de la Fase Cuatro en ese momento, a pesar de que Marvel ya estaba desarrollando más proyectos por las mismas fechas, como Guardianes de la Galaxia Vol. 3, secuelas de Pantera Negra (2018) y Capitana Marvel (2019), además de una película basada en los 4 Fantásticos. Feige también señaló que el estudio tenía películas programadas para estrenarse después de 2021 que no se anunciarían oficialmente ni se les darían fechas de estreno en ese momento. Un mes después, en el D23, Feige anunció tres series más de Disney+ que se lanzarían como parte de la lista de la Fase Cuatro: Ms. Marvel, Moon Knight, y She-Hulk: Attorney at Law,  así como la secuela de Black Panther con el título en clave Black Panther II para ser estrenada el 6 de mayo de 2022. En septiembre, Disney y Sony Pictures anunciaron que Marvel Studios y Feige volverían a producir Spider-Man: No Way Home, que se estrenará durante esta fase.  

Black Widow se eliminó del calendario de lanzamientos de Disney en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Al discutir esta decisión para Variety, Adam B. Vary y Matt Donnelly cuestionaron si el MCU podría verse más afectado por este retraso y en producciones posteriores debido a la naturaleza interconectada de la franquicia, sin embargo, una fuente de Marvel Studios le dijo a la pareja que cambiar la fecha de lanzamiento de Black Widow no afectaría el resto de la línea de tiempo de MCU. En abril, Disney cambió toda su lista de lanzamientos de la Fase Cuatro, programando Black Widow para cuando Eternals estaba programado para estrenarse en noviembre de 2020 y moviendo todas sus otras películas de la Fase Cuatro en el cronograma para acomodarla. Más tarde ese mes, Sony retrasó Spider-Man: No Way Home hasta noviembre de 2021, lo que resultó en que Disney ajustara el lanzamiento de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y Thor: Love and Thunder. En julio de 2020, Disney confirmó que Falcon y el Soldado de Invierno no se estrenaría en agosto de 2020 como estaba previsto, porque la serie no había terminado de filmarse debido a la pandemia de COVID-19, mientras que Sony retrasó el lanzamiento de Spider-Man: No Way Home hasta diciembre de 2021. A principios de septiembre, WandaVision estaba programada para ser la primera serie de televisión lanzada para la fase, ya que el lanzamiento de Falcon y el Soldado de Invierno se retrasó hasta 2021 debido a los retrasos en la producción. Más tarde ese mes, el lanzamiento de Black Widow se retrasó hasta mayo de 2021, lo que resultó en la reprogramación de Eternals y Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos; esto hizo que 2020 fuera el primer año desde 2009 sin un lanzamiento de Marvel Studios. Al ajustar el lanzamiento de las películas y series en la fase, Marvel Studios se aseguró de que los puntos principales de la historia no se estropearan con el nuevo orden de lanzamiento, pero Feige notó que muchas de las propiedades en la Fase eran en su mayoría autónomas o una continuación de Endgame. También le dio crédito al "plan de largo plazo" del estudio para poder evitar cualquier cambio creativo en sus planes de la Fase Cuatro debido a la pandemia, solo cambiando las fechas de lanzamiento y los cronogramas de producción. Además, afirmó que muchas de las series cambiaron sus fechas de lanzamiento solo "en cuestión de semanas" de sus fechas originales. El único aspecto significativo de la fase que se vio afectada por la pandemia fue la presentación de Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine, quien llegó en Falcon y el Soldado de Invierno en lugar de Black Widow como estaba planeado originalmente, ya que Black Widow terminó siendo estrenada después de la serie.  

En diciembre de 2020, Marvel Studios reajustó Thor: Love and Thunder y Black Panther II en su calendario, al 6 de mayo y al 8 de julio de 2022, respectivamente, además anunció Ant-Man and the Wasp: Quantumania y que Los Cuatro Fantásticos estaba en desarrollo, junto con la serie de Disney+ Secret Invasion, Ironheart y Armor Wars, Guardianes de la Galaxia: Especial de Navidad y la serie de cortometrajes I Am Groot. Estas nuevas series de Disney+, además de Black Panther II, Capitana Marvel 2, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y Los Cuatro Fantásticos se creía que eran parte de la Fase Cuatro al momento. En marzo de 2021, Disney trasladó Black Widow a julio de 2021 (tomando el lugar de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos) y anunció que se estrenaría simultáneamente en los cines y en Disney+ con Acceso Prémium. Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos se trasladó a septiembre de 2021, con la intención de ser estrenada solo en cines. En mayo, Marvel Studios anunció los títulos de la secuela de Black Panther como Black Panther: Wakanda Forever. Feige describió la fase como "continuar de nuevas maneras y... dejar atrás Infinity Saga para un nuevo comienzo". Para agosto de 2021, se estaba desarrollando un especial de televisión con temática de Halloween para Disney+, supuestamente centrado en Hombre Lobo. En octubre de 2021, Marvel Studios ajustó Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever al 6 de mayo, 8 de julio y 11 de noviembre de 2022, respectivamente, debido a asuntos relacionados con producción. 

A fines de junio de 2022, Feige indicó que la Fase Cuatro estaba llegando a su conclusión, afirmando que el público comenzaría a ver hacia dónde se dirigiría la próxima saga del MCU y que había muchas pistas en la fase de lo que sería. Dijo que Marvel Studios sería "un poco más directo" en sus planes futuros en los meses siguientes para brindarle al público "una imagen más grande para que puedan ver un poquito más de la hoja de ruta". En el panel Comic-Con de San Diego de Marvel Studios en julio, Feige anunció que Wakanda Forever concluiría la Fase Cuatro, con otras películas y series de Disney+ que se cree que son parte de la transición que pasa de la Fase Cinco a Fase Seis. También anunció que la Fase Cuatro sería la primera fase, junto con las Fases Cinco y Seis, de La Saga del Multiverso. Feige declaró que muchos de los proyectos en las Fases Cuatro y Cinco, y sus adelantos post-créditos, se conectarían y conducirían a la conclusión de La Saga del Multiverso, mientras que algunos permanecerían independientes. James Gunn, el escritor y director de las películas de Guardianes de la Galaxia, dijo que Guardianes de la Galaxia: Especial de Navidad fue el epílogo de la Fase Cuatro.

Películas

Black Widow (2021) 

Natasha Romanoff se encuentra sola y obligada a enfrentarse a una peligrosa conspiración vinculada a su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Romanoff debe lidiar con su pasado oculto como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en una Vengadora.  

Después de explorar la historia de fondo del personaje de Scarlett Johansson, Natasha Romanoff / Black Widow en Avengers: Era de Ultron (2015), Kevin Feige expresó interés en contarla más a fondo en una película en solitario. En enero de 2018, Jac Schaeffer fue contratada para escribir el guion, y Cate Shortland para dirigir en julio. Ned Benson se encargó de reescribir el guion el siguiente febrero. Schaeffer y Benson recibieron el crédito de la historia en la película, con Eric Pearson a cargo del guion. El rodaje comenzó en mayo de 2019 y concluyó en octubre, rodado en Noruega, Reino Unido, Budapest, Marruecos y Georgia. Black Widow se estrenó el 29 de junio de 2021 en varios eventos de alfombra roja para aficionados en Londres, Los Ángeles, Melbourne y la ciudad de Nueva York. Se lanzó en Estados Unidos el 9 de julio de 2021, en cines y en Disney+ con Acceso Prémium. 

Black Widow está ambientada en 2016 y tiene lugar principalmente entre la trama principal de Capitán América: Civil War (2016) y su escena final. William Hurt repite su papel de Thaddeus Ross de películas anteriores del MCU. En una escena post-créditos se muestra a Julia Louis-Dreyfus, sin acreditar, como Valentina Allegra de Fontaine de la serie Falcon y el Soldado de Invierno (2021), y prepara la aparición de Florence Pugh en la serie Hawkeye (2021) como Yelena Belova. Jeremy Renner tiene un cameo de voz no acreditado en su papel de MCU de Clint Barton / Hawkeye, mientras que también se muestra una foto de él.

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (2021) 

Cuando Shang-Chi se ve envuelto en la organización clandestina Diez Anillos, se ve obligado a enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás. 

Para diciembre de 2018, Marvel Studios estaba desarrollando activamente su primera película dirigida por asiáticos para Shang-Chi, con Dave Callaham contratado para escribir el guion, y Destin Daniel Cretton para dirigir en marzo de 2019. En la Comic-Con de San Diego ese julio, se reveló que Simu Liu interpretaría el papel principal, junto con Tony Leung como Wenwu. La filmación comenzó en febrero de 2020, pero se detuvo en marzo debido a la pandemia de COVID-19. La producción se reanudó en agosto y concluyó en octubre. La filmación fue desarrollada en Australia y San Francisco. En abril de 2021, se reveló que Cretton será el escritor acreditado junto con Callaham y Andrew Lanham. Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos se estrenó en Los Ángeles el 16 de agosto de 2021  y en Estados Unidos el 3 de septiembre de 2021. 

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos se desarrolla después de los eventos de Avengers: Endgame (2019).  Benedict Wong repite su papel como Wong de películas anteriores del MCU, junto con Ben Kingsley como Trevor Slattery, un impostor que se hace pasar por el Mandarín, de Iron Man 3 (2013) y Marvel One-Shot All Hail the King (2014). La organización Diez Anillos ha aparecido o se ha mencionado en Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010), All Hail the King y Ant-Man (2015). Tim Roth también proporcionó voces no acreditadas para Emil Blonsky / Abomination, retomando el papel de The Incredible Hulk (2008),   mientras que la escena post-créditos presenta a Mark Ruffalo y Brie Larson, sin acreditar, en sus respectivos papeles de MCU de Bruce Banner y Carol Danvers / Capitana Marvel.

Eternals (2021) 

Después de que el regreso de la mitad de la población encienda "el surgimiento", los Eternos, una raza alienígena inmortal creada por los Celestiales que han vivido en secreto en la Tierra durante más de 7,000 años, se reúnen para proteger a la humanidad de sus contrapartes malvadas, los Deviants.  

A principios de 2018, Marvel Studios estaba desarrollando una película para los Eternals, con Kaz Firpo y Ryan Firpo escribiendo el guion centrándose en una historia de amor entre los personajes Sersi e Ikaris. A fines de septiembre, Chloé Zhao fue contratada para dirigir The Eternals, y también se desempeñó como escritora acreditada de la película junto con Patrick Burleigh y los hermanos Firpo.  El rodaje se realizó desde julio de 2019 hasta febrero de 2020, por toda Inglaterra. El elenco principal, encabezado por Richard Madden como Ikaris y Angelina Jolie como Thena, se anunció en la Comic-Con de San Diego de julio de 2019, con Gemma Chan como Sersi el próximo mes. El título se acortó en agosto de 2020. Eternals se estrenó en Los Ángeles el 18 de octubre de 2021, y en Estados Unidos el 5 de noviembre. 

Eternals tiene lugar casi al mismo tiempo que Falcon y el Soldado de Invierno y Spider-Man: Far From Home (2019), entre seis a ocho meses después de Avengers: Endgame en 2024. La escena de post-créditos presenta a Harry Styles como el hermano de Thanos, Eros / Starfox, y Patton Oswalt como Pip el Troll, mientras que Mahershala Ali tiene un cameo no acreditado como la voz de Blade en la escena post-créditos, Mahershala fue antes protagonista de la película Blade.

Spider-Man: No Way Home (2021) 

La vida y la reputación de Peter Parker dan un giro brusco tras la exposición de su identidad a manos de Mysterio. Buscando la ayuda del reconocido Stephen Strange para tratar de arreglar todo el caos producido, las cosas pronto se vuelven mucho más peligrosas cuando las puertas del multiverso se abren, lo que permite que lleguen villanos de realidades alternativas que anteriormente lucharon contra las diferentes versiones de Spider-Man.  

Se planeó una tercera película de Spider-Man del MCU a principios de 2017 para que se desarrollara durante el último año de secundaria de Peter Parker, de esta manera Feige expuso que su intención era contar "una historia de Peter Parker" que no se había contado anteriormente en ninguna película debido a los acontecimientos sucedidos en la escena post-créditos en Spider-Man: Far From Home. Para agosto de 2019, Chris McKenna y Erik Sommers ya estaban escribiendo el guion mientras que Disney y Sony se encontraban discutiendo para ajustar su acuerdo sobre la participación de Marvel Studios en las películas de Spider-Man, sin embargo, anunciaron el próximo mes que coproducirían la película, junto con Tom Holland volviendo a protagonizarla, y Jon Watts como su director para junio de 2020. La filmación comenzó en octubre de 2020 en Nueva York, antes de mudarse a Trilith Studios en Atlanta, Georgia ese mismo mes. El título se anunció oficialmente en febrero de 2021, antes de que concluyera el rodaje a finales de marzo. La productora Amy Pascal describió la película como "la culminación de la trilogía Homecoming". Spider-Man: No Way Home se estrenó en Los Ángeles el 13 de diciembre de 2021 y en Estados Unidos el 17 de diciembre de 2021. 

Spider-Man: No Way Home comienza inmediatamente después de los eventos de Spider-Man: Far From Home, y continúa hasta fines de 2024, al mismo tiempo que se relaciona con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022); Benedict Cumberbatch y Benedict Wong repiten sus papeles como Dr. Stephen Strange y Wong, respectivamente. No Way Home explora el concepto del multiverso y unifica el MCU con películas anteriores de Spider-Man, con Tobey Maguire y Andrew Garfield regresando como sus versiones de Spider-Man de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi y las películas de The Amazing Spider-Man de Marc Webb, personajes que fueron apodados respectivamente como "Peter-Dos" y "Peter-Tres", junto a Willem Dafoe como Norman Osborn / Duende Verde, Alfred Molina como Otto Octavius / Doctor Octopus, y Thomas Haden Church como Flint Marko / Sandman de las películas de Raimi, por otro lado se presentó a Rhys Ifans como Curt Connors / Lizard y Jamie Foxx como Max Dillon / Electro de las películas de Webb. Charlie Cox aparece como Matt Murdock, retomando el papel de la serie de Netflix de Marvel Television, mientras que Tom Hardy aparece, sin acreditar, en la escena post-créditos como Eddie Brock / Venom, retomando su papel del Universo de Spider-Man de Sony.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022) 

El Dr. Stephen Strange protege a América Chávez, una adolescente capaz de viajar entre universos en el multiverso, de Wanda Maximoff / Bruja Escarlata. 

En diciembre de 2018, el director y coguionista de Doctor Strange (2016), Scott Derrickson, firmó para dirigir una secuela, con Benedict Cumberbatch retomando su papel principal. El título se anunció oficialmente en la Comic-Con de San Diego de 2019, junto con la participación de Elizabeth Olsen. En enero de 2020, Derrickson renunció como director por diferencias creativas, pero siguió siendo productor ejecutivo. Al mes siguiente, Sam Raimi firmó para dirigir, y el escritor principal de Loki (2021), Michael Waldron, se unió para reescribir el guion; Raimi confirmó su participación en abril de 2020. La filmación comenzó en noviembre de 2020 en Londres, pero se detuvo en enero de 2021 debido a la pandemia de COVID-19. La producción se reanudó en marzo y concluyó a mediados de abril de 2021 en Somerset. El rodaje también se desarrolló en Longcross Studios en Surrey. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrenó en Hollywood el 2 de mayo de 2022, y en Estados Unidos el 6 de mayo de 2022. 

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se desarrolla después de los eventos de Spider-Man: No Way Home. Elizabeth Olsen coprotagoniza la película como Wanda Maximoff / Scarlet Witch, continuando desde su aparición en la serie WandaVision (2021), con Julian Hilliard y Jett Klyne interpretando versiones alternativas de los hijos de Maximoff, Billy y Tommy, respectivamente. La película presenta a los Illuminati, un grupo de héroes del universo alternativo Tierra-838, que cuenta con Patrick Stewart como Charles Xavier / Profesor X (después de interpretar una versión diferente del personaje en la serie de películas X-Men de 20th Century Fox), Hayley Atwell como Peggy Carter / Captain Carter (después de interpretar una versión similar en la serie animada What If...?), Lashana Lynch como Maria Rambeau / Captain Marvel (después de interpretar la versión principal del MCU de Rambeau en Capitana Marvel), Anson Mount como Blackagar Boltagon / Black Bolt (después de interpretar otra versión de Black Bolt en la serie de televisión de ABC de Marvel, Inhumans), y John Krasinski como Reed Richards / Mister Fantástico, miembro de los Cuatro Fantásticos.

Thor: Love and Thunder (2022) 

Thor intenta encontrar la paz interior, pero termina reclutando a Valquiria, Korg y Jane Foster, que se ha convertido en la Poderosa Thor, para ayudar a evitar que Gorr el Carnicero de Dioses elimine a todos los dioses. 

Chris Hemsworth expresó continuamente su interés en interpretar nuevamente a Thor en enero de 2018, cuando su contrato con Marvel Studios había llegado ya a su fin. Después de dirigir previamente Thor: Ragnarok (2017), Taika Waititi fue contratado para escribir y dirigir una cuarta entrega de Thor en julio de 2019. Posteriormente, se anunció el título oficialmente en la Comic-Con de San Diego ese mismo mes, con Hemsworth regresando al elenco junto a Tessa Thompson como Valquiria y Natalie Portman como Jane Foster, quien se convertiría en la superheroína Poderosa Thor. Jennifer Kaytin Robinson se unió a Waititi en febrero de 2020 para coescribir el guion. El rodaje comenzó a fines de enero de 2021 en Australia, y concluyó en junio. Thor: Love and Thunder se estrenó en Los Ángeles el 23 de junio de 2022, y en Estados Unidos el 8 de julio de 2022.

Thor: Love and Thunder se desarrolla después de los eventos de Avengers: Endgame, ocho años y medio después de que Thor rompiera con Jane, evento ocurrido por el Ragnarok. Los Guardianes de la Galaxia aparecen en la película, con Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper y Sean Gunn retomando sus respectivos papeles del MCU como Peter Quill / Star-Lord, Mantis, Drax el Destructor, Nebula, Groot, Rocket y Kraglin Obfonteri. Daley Pearson repite su papel de la serie Team Thor como Daryl Jacobson.

Black Panther: Wakanda Forever (2022) 

Los líderes del reino de Wakanda luchan para proteger a su nación tras la muerte del rey T'Challa. 

En octubre de 2018, Ryan Coogler firmó para escribir y dirigir una secuela de Black Panther (2018). Joe Robert Cole también regresó para la película para coescribir una vez más el guion con Coogler. Feige confirmó que la película estaba en desarrollo a mediados de 2019 con el título de Black Panther II. Los planes para la película cambiaron en agosto de 2020 cuando la estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, murió de cáncer de colon, y su papel como T'Challa no se reformuló. Algunos de los principales miembros del elenco que regresaron fueron confirmados en noviembre. El título, Black Panther: Wakanda Forever, se reveló en mayo de 2021. La producción comenzó a fines de junio de 2021 en Trilith Studios en Atlanta, y duró hasta principios de noviembre de 2021, antes de que comenzara una pausa más tarde ese mes. El rodaje se reanudó a mediados de enero de 2022.  El rodaje también se desarrolló en Boston y Worcester, Massachusetts, así como en Brunswick, Georgia, finalizando en Puerto Rico en marzo de 2022. Black Panther: Wakanda Forever está programada para ser estrenada el 11 de noviembre de 2022.

Dominique Thorne aparecerá como Riri Williams / Ironheart, antes de protagonizar la serie de Disney+ Ironheart (2023).

Series de televisión 
Todas las series de la Fase Cuatro se estrenarán en Disney+.

WandaVision (2021) 

Wanda Maximoff y Visión viven la idílica vida suburbana, tratando de ocultar sus poderes. Pero a medida que comienzan a entrar en nuevas décadas y se encuentran con diversos eventos televisivos, la pareja sospecha que las cosas no son lo que parecen. 

Para septiembre de 2018, Marvel Studios estaba desarrollando una serie limitada protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff y Paul Bettany como Visión, con un enfoque en su relación. Jac Schaeffer fue contratado para escribir el primer episodio y posteriormente como escritor principal en enero de 2019, la serie se anunció y tituló oficialmente en abril, con Olsen y Bettany confirmados. Así pues, se explora de dónde viene el alias de Maximoff, la Bruja Escarlata. La filmación comenzó en noviembre de 2019 en Pinewood Atlanta Studios, con Matt Shakman dirigiendo la serie, pero se suspendió en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. La producción se reanudó en Los Ángeles en septiembre de 2020, y concluyó en noviembre.  WandaVision se estrenó el 15 de enero de 2021, y duró nueve episodios, concluyendo el 5 de marzo de 2021. Se está desarrollando una serie spin-off, Agatha: Coven of Chaos, protagonizada por Kathryn Hahn como Agatha Harkness. 

WandaVision se desarrolla tres semanas después de los eventos de Avengers: Endgame, y establece directamente los eventos de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que también presenta a Maximoff. Teyonah Parris interpreta una versión adulta de Monica Rambeau, quien apareció de niña en Capitana Marvel, interpretada por Akira Akbar, mientras que Randall Park y Kat Dennings repiten sus papeles del MCU de Jimmy Woo y Darcy Lewis en la serie. Evan Peters aparece como Ralph Bohner, un hombre que se hace pasar por el hermano fallecido de Wanda, Pietro, quien fue interpretado por Aaron Taylor-Johnson en películas anteriores del MCU. Este fue un guiño al papel de Peters como Peter Maximoff en la serie de películas X-Men de 20th Century Fox. La organización SWORD se introdujo en la serie, uno de los primeros elementos cómicos previamente controlados por Fox que se integró en el MCU tras la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney, mientras que Darkhold también aparece, después de que previamente haya formado parte en la serie de Marvel Television, Agents of SHIELD y Runaways con un diseño diferente.

Falcon y el Soldado de Invierno (2021) 

Sam Wilson y Bucky Barnes se juntan para adentrarse en una aventura mundial que pone a prueba sus habilidades y su paciencia, luego del legado del Capitán América. 

A fines de octubre de 2018, se contrató a Malcolm Spellman como escritor principal en una serie limitada protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson / Falcon y Sebastian Stan como Bucky Barnes / Soldado de Invierno. La serie se anunció y tituló oficialmente en abril de 2019, con Mackie y Stan confirmados. El rodaje comenzó en octubre de 2019, en Atlanta, con Kari Skogland dirigiendo la serie, pero se suspendió en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. La producción se reanudó a principios de septiembre de 2020, y concluyó a fines del mes siguiente. Falcon y el Soldado de Invierno se estrenó el 19 de marzo de 2021, y duró seis episodios, concluyó el 23 de abril de 2021.Se está desarrollando un largometraje, Capitán América: Nuevo orden mundial, protagonizado por Mackie como Sam Wilson / Capitán América a modo de continuación de la serie. 

Falcon y el Soldado de Invierno se desarrolla seis meses después de los eventos de Avengers: Endgame. Georges St-Pierre, Don Cheadle, Daniel Brühl, Emily VanCamp y Florence Kasumba repiten sus respectivos papeles del MCU como Georges Batroc, James "Rhodey" Rhodes,  Helmut Zemo, Sharon Carter, y Ayo. Julia Louis-Dreyfus aparece como Valentina Allegra de Fontaine en la serie. Se esperaba que Louis-Dreyfus apareciera por primera vez en Black Widow antes de que los retrasos por la pandemia atrasara el estreno de la película hasta después de la serie.

Loki temporada 1 (2021) 

Después de robar el Teseracto durante los eventos de Avengers: Endgame, una versión alternativa de Loki es llevado a la misteriosa Autoridad de Variación Temporal (AVT) para ayudar a arreglar la línea de tiempo y detener una amenaza mayor, terminando atrapado en un thriller criminal de su propia creación, viajando a través del tiempo.   

Para septiembre de 2018, Marvel Studios estaba desarrollando una serie limitada protagonizada por Tom Hiddleston como Loki, que el CEO de Disney, Bob Iger, confirmó en noviembre. En febrero de 2019, Michael Waldron fue contratado como escritor principal,  y se confirmó que Hiddleston repetiría su papel principal. La filmación comenzó en febrero de 2020, con Kate Herron dirigiendo la serie, sin embargo, se suspendió en marzo debido a la pandemia de COVID-19. La producción se reanudó en septiembre de 2020 en Pinewood Atlanta Studios, y concluyó a principios de diciembre. La primera temporada de Loki se estrenó el 9 de junio de 2021,  durando seis episodios, y concluyó el 14 de julio de 2021.  Una segunda temporada se estrenará a mediados de 2023. 

Loki comienza después de los eventos de 2012 vistos en Avengers: Endgame, pero gran parte de la temporada existe fuera del tiempo y el espacio o en diferentes períodos de tiempo a los que viajan los personajes. La temporada se relaciona con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, por lo que Feige dijo que sería "tremendamente importante" y "sentaría las bases" para el futuro del MCU. Esto incluye la aparición de Jonathan Majors como El Que Permanece, una variante del personaje Kang el Conquistador que aparecerá en Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Jaimie Alexander hace un cameo no acreditado como Sif, retomando su papel de producciones anteriores del MCU, mientras que el actor de Thor Chris Hemsworth tiene un cameo no acreditado como la voz de Throg, una versión de rana de Thor.

What if...? temporada 1 (2021) 

What if...? explora lo que sucedería si los principales momentos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ocurrieran de manera diferente. 

Para marzo de 2019, Marvel Studios estaba desarrollando una serie que reúne varios elementos pasados en producciones anteriores animados basados en el concepto del cómic What If para explorar cómo se alteraría el MCU si ciertos eventos hubieran ocurrido de manera diferente a como todos los conocemos. Se reveló que Jeffrey Wright narraría la serie como el Vigilante ese julio, con muchos actores de otras películas también interpretando sus respectivos personajes; la grabación de voz comenzó el mes siguiente, la producción continuó de forma remota durante la pandemia de COVID-19, pero con el proyecto suspendido. A.C. Bradley se encargaría de ser el escritor principal con la dirección de Bryan Andrews. La primera temporada de What If...? se estrenó el 11 de agosto de 2021, y duró nueve episodios, concluyó el 6 de octubre de 2021, además está previsto que se estrene una segunda temporada a principios de 2023. 

What If...? está ambientado después del establecimiento del multiverso en el final de la primera temporada de Loki.

Hawkeye (2021) 

Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York posterior al Blip, Clint Barton debe trabajar junto con la joven Kate Bishop para enfrentarse a los enemigos de su pasado como Ronin para poder volver con su familia a tiempo para Navidad. 

Para abril de 2019, Marvel Studios estaba desarrollando una serie limitada protagonizada por Jeremy Renner como Clint Barton / Hawkeye, que involucraría a Barton pasando el manto de Hawkeye al personaje de Kate Bishop. En la Comic-Con de San Diego de 2019, la serie se anunció oficialmente con ella explorando más del tiempo de Barton como el justiciero Ronin, con Jonathan Igla contratado como escritor principal en septiembre, mientras que Hailee Steinfeld estaba en consideración para interpretar a Bishop. Steinfeld fue confirmada como Bishop a principios de diciembre de 2020, la filmación comenzó en la ciudad de Nueva York, con Rhys Thomas y Bert & Bertie dirigiendo cada uno un bloque de episodios. El rodaje tuvo lugar en Trilith Studios en Atlanta, y concluyó a fines de abril de 2021. Hawkeye se estrenó el 24 de noviembre de 2021, y duró seis episodios, concluyó el 22 de diciembre. La serie spin-off, Echo, protagonizada por Alaqua Cox como Maya Lopez / Echo, se estrenará a mediados de 2023. 

Los sucesos de Hawkeye acontecen un año después de los eventos sucedidos en Avengers: Endgame durante la temporada de Navidad de 2024, y ocurre en el transcurso de aproximadamente una semana. Florence Pugh repite su papel como Yelena Belova / Black Widow (Viuda Negra) de Black Widow, junto con Linda Cardellini como la esposa de Barton, Laura, de películas anteriores producidas por el mismo MCU, y Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin de la serie perteneciente Netflix y Marvel Television: Daredevil (2015-2018).

Moon Knight (2022) 

Marc Spector, quien sufre un trastorno de identidad disociativo, se ve envuelto en un misterio mortal que involucra a dioses egipcios con sus múltiples identidades, como Steven Grant. 

En la D23 Expo de agosto de 2019, Marvel Studios anunció que se estaba desarrollando una serie centrada en Marc Spector / Moon Knight, con Jeremy Slater contratado como escritor principal en noviembre. En octubre de 2020, Oscar Isaac entró en negociaciones para interpretar el papel principal, y se confirmó que había sido elegido para enero de 2021. El rodaje comenzó a finales de abril de 2021 en Budapest, con Mohamed Diab y el dúo Justin Benson y Aaron Moorhead dirigiendo episodios de la serie, concluyendo a principios de octubre en Hungría y Jordania, antes de trasladarse a Atlanta. El rodaje terminó a mediados de octubre. Moon Knight se estrenó el 30 de marzo de 2022, y duró seis episodios, concluyó el 4 de mayo. 

Los eventos de Moon Knight están ambientados después de Hawkeye, a principios de 2025.

Ms. Marvel (2022) 

Kamala Khan, una ferviente fanática de los Vengadores, y particularmente de Carol Danvers, lucha por encajar hasta que obtiene sus propios poderes. 

Para la Expo D23 de 2019, Marvel Studios estaba desarrollando una serie centrada en Kamala Khan / Ms. Marvel, con Bisha K. Ali contratada como escritora principal.  En septiembre de 2020, Iman Vellani fue elegido para el papel principal. La filmación comenzó a principios de noviembre de 2020 en Trilith Studios en Atlanta, con Adil El Arbi y Bilall Fallah (acreditados como Adil & Bilall), Meera Menon y Sharmeen Obaid-Chinoy dirigiendo cada uno dos episodios de la serie.  El rodaje se realizó en Nueva Jersey, y concluyó a principios de mayo de 2021 en Tailandia. Ms. Marvel se estrenó el 8 de junio de 2022, y duró seis episodios, concluyó el 13 de julio. 

Ms. Marvel está ambientada uno o dos años después de Endgame, y preparará los eventos para The Marvels (2023), en la que Vellani también protagonizará. El Departamento de Control de Daños (DODC) aparece en la serie después de aparecer en las películas Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: No Way Home, con Arian Moayed retomando su papel como el agente P. Cleary de No Way Home. Larson hace cameos como Carol Danvers / Capitán Marvel.

She-Hulk: Attorney at Law (2022) 

Jennifer Walters tiene una vida complicada como abogada soltera de unos 30 años que también se convierte en la superheroína verde She-Hulk de 6 pies 7 pulgadas (2,01 metros) después de contaminarse accidentalmente con la sangre de su primo Bruce Banner.

En la xpo D23 de 2019, Marvel Studios anunció que la serie She-Hulk, centrada en Jennifer Walters/ S he-Hulk, estaba en desarrollo,  con Jessica Gao contratada como escritora principal en noviembre.  En septiembre de 2020, Tatiana Maslany fue elegida para el papel principal.  El rodaje comenzó a mediados de abril de 2021 en Los Ángeles y en Trilith Studios en Atlanta,  con Kat Coiro y Anu Valia dirigiendo episodios de la serie. La filmación terminó a mediados de agosto de 2021. El subtítulo de la serie se agregó en mayo de 2022. She-Hulk: Attorney at Law se estrenará el 18 de agosto de 2022 y constará de nueve episodios, que concluirán el 13 de octubre.

Mark Ruffalo, Tim Roth y Benedict Wong volverán a interpretar sus respectivos papeles como Bruce Banner / Hulk, Emil Blonsky / Abomination y Wong, de películas anteriores del MCU, junto con Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil de producciones anteriores del MCU.

Werewolf by Night (2022) 
Para agosto de 2021, Marvel Studios estaba desarrollando un especial de televisión con temática de Halloween para Disney+ que, según los informes, se centraba en Hombre Lobo, y se presenta la versión del personaje de Jack Russell. 

Gael García Bernal fue elegido para el papel principal del especial en noviembre. El rodaje comenzó a fines de marzo de 2022 en Trilith Studios en Atlanta, Georgia, con Michael Giacchino dirigiendo el especial, y concluyó a fines de abril de 2022. El lanzamiento del especial fue en octubre de 2022.

La historia sigue a un grupo de cazadores de monstruos, entre los que se encuentran Jack Russell y Elsa Bloodstone, que se reúnen para una competencia para conseguir la legendaria Piedra de Sangre. El cazador que quiera obtenerla tendrá que lograr dar caza a una criatura “como nunca han visto antes” (Man-Thing).

Especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia (2022) 

En diciembre de 2020, Marvel Studios anunció que James Gunn escribiría y dirigiría un nuevo especial de televisión de Guardianes de la Galaxia, con el regreso del elenco principal. 

El rodaje comenzó en febrero de 2022 en Atlanta,  y concluyó a fines de abril de 2022, durante la producción de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023). 

Las grabaciones se desarrollaron en Los Ángeles. El especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia se estrenó en noviembre de 2022.

El especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia está ubicado cronológicamente entre los eventos de Thor: Love and Thunder y Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Cronología 
Muchas de las producciones de la Fase se establecen después de los eventos de Endgame. WandaVision se desarrolla tres semanas después de los eventos de la película, y asienta las bases directas para dar paso a Doctor Strange en el Multiverso de la Locura; la primera temporada de Loki continúa desde los eventos de 2012 vistos en Endgame, pero gran parte de la serie existe fuera del tiempo y el espacio dada la introducción del AVT; también se relaciona con Multiverso de la Locura. What If...? se desarrolla después del final de Loki, al explorar las diversas líneas de tiempo ramificadas del multiverso recién creado en el que los eventos principales de las películas del MCU ocurren de manera diferente. Falcon y el Soldado de Invierno se desarrolla seis meses después de Endgame. Eternals tiene lugar casi al mismo tiempo que Falcon y el Soldado de Invierno y Far From Home, de seis a ocho meses después de Endgame en 2024, mientras que Spider-Man: No Way Home comienza inmediatamente después de Far From Home, y continúa hasta finales de 2024.  Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos también se desarrolla después de Endgame. Hawkeye tiene lugar un año después de los eventos de Avengers: Endgame durante la temporada navideña de 2024, eventos que ocurren en el transcurso de aproximadamente una semana. Moon Knight se establece después de Hawkeye a principios de 2025, mientras que Multiverso de la Locura se desarrolla después de No Way Home. Ms. Marvel está ambientada después de Moon Knight, uno o dos años después de Endgame. Thor: Love and Thunder también se desarrolla después de Endgame, ocho años y medio después de que Thor rompiera con Jane, suceso ocurrido en Thor: Ragnarok. Black Widow se desarrolla entre Civil War y Avengers: Infinity War, principalmente entre la trama principal de Civil War y su escena final. Los cortos de I Am Groot están ambientados entre el final de Guardianes de la Galaxia (2014) y el comienzo de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017) y su escena post-créditos.

Línea de tiempo de la Fase

Reparto y personajes recurrentes 
Esta sección incluye personajes que aparecerán o han aparecido en múltiples películas y/o series de televisión dentro de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel, y han sido miembros del elenco estelar durante al menos menos una serie.

 Las celdas de color gris oscuro y con un guion (-) indican que el personaje no estuvo en las películas o series, o que aún no se ha confirmado su  presencia.

 A C indica un cameo sin acreditar.
 A G indica una aparición especial en la serie.
 A P indica una aparición en fotografías en pantalla.
 A V indica un rol de solo voz.

Marketing 

A principios de enero de 2021, Marvel anunció su programa "Marvel Must Haves", que revela nuevos juguetes, juegos, libros, ropa, decoración del hogar y otros productos de Hasbro, Lego, Funko, Her Universe, Loungefly y otros basados en los episodios de Serie de Disney+ WandaVision, El halcón y el soldado de invierno, Loki, ¿Y si...? y Ojo de Halcón . El programa comenzó el 18 de enero de 2021, con nuevas revelaciones cada lunes hasta finales de 2021. Paul Gitter, vicepresidente sénior de Marvel Licensing, calificó el programa como "una celebración semanal sin precedentes" con productos que "realizan auténticamente cada nuevo episodio".  El programa continuó hasta 2022 con Moon Knight y Ms. Marvel .   En mayo de 2022, Marvel Studios, Funko y Target anunciaron el programa Marvel Studios Selects, en el que los artículos de Funko basados en las películas y series de televisión de MCU se lanzarían mensualmente exclusivamente en Target.

Lanzamientos en servicios de streaming 

En junio de 2021, Matt Mitovich de TVLine informó que no había planes hasta el momento para lanzar series de Disney+ para medios físicos.

Recepción

Rendimiento de taquilla

Crítica y recepción pública 

Antes del estreno de WandaVision para comenzar la fase, Julia Alexander en The Verge cuestionó sobre si Marvel Studios estaría sobresaturando su contenido, diciendo que tener esencialmente "una nueva cosa de Marvel cada semana [en 2021] es una bendición o una maldición" dependiendo de cómo los espectadores se sintieran en el MCU. Si bien Alexander sintió que la fatiga de la franquicia era posible, dijo que la mayor preocupación de Marvel Studios y Disney era perder la confianza de la base de fanáticos, señalando la trilogía secuela de Star Wars (2015-2019) como un ejemplo de una gran parte de los fanáticos que no están satisfechos con la calidad del contenido, Alexander se sintió alentada por el hecho de que Feige estaba liderando el desarrollo de la serie Disney+, a diferencia de las series de televisión anteriores de Marvel dirigidas por Jeph Loeb de Marvel Television, y sintió que el estudio "solo necesita seguir haciendo lo que ya está haciendo" y dar la oportunidad al "mismo nivel de atención" para extender la historia general de las películas anteriores a las series de Disney+. Con Falcon y el Soldado de Invierno descrito como una "película de seis horas", Christian Holub de Entertainment Weekly señaló que esto llevó a la serie simultáneamente a "intentar hacer demasiado y muy poco a la vez" y esperaba que en el futuro, las series de Disney+  se estructurarían más como episodios de televisión como lo fue WandaVision, incluso si no emplearon la calidad meta como la serie lo hizo con el formato. 

Anthony D'Alessandro de Deadline Hollywood, escribió que las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a Eternals una "B" y a Doctor Strange en el Multiverso de la Locura una "B+" (dos de las CinemaScores más bajas para las películas del MCU), dijo que esto debería ser una "baldazo de agua fría para Marvel". Discutió algunas preocupaciones de los fanáticos de que la Fase Cuatro no era tan cohesiva como los proyectos en las primeras tres fases del MCU, con la mayoría de esas películas construyendo la historia de Infinity Saga, además, sintió que esto estaba impactando en la taquilla de las nuevas películas. Sugirió que Marvel Studios "se reagrupe, reconsidere y vuelva a encarrilar estas películas".  Meredith Loftus de Collider estuvo de acuerdo en que la Fase Cuatro se sintió "desarticulada" por el lanzamiento de Multiverso de la Locura, afirmando que cada proyecto era "complejo y desafiante, explorando temas de duelo, enfermedad mental y trauma familiar... [pero] lo que hizo a la Fase Cuatro tan fuerte es también su debilidad: mientras profundizamos en personajes nuevos y antiguos por igual, el universo expansivo en el que viven estos personajes se siente aislado". Destacó la falta de conexiones entre Moon Knight con el resto del MCU y habló sobre cómo Doctor Strange en el Multiverso de la Locura no abordó los eventos de Loki y Spider-Man: No Way Home como algunos esperaban. Loftus concluyó: "Tal vez esta sea una lección sobre las expectativas de la audiencia, pero cuando un estudio ha construido un universo cinematográfico a partir de la parte posterior de cada película con una historia continua durante más de una década, la falta de una en la Fase Cuatro hace que se sienta incompleto". James Whitbrook de Gizmodo también notó la falta de un enemigo potencial para cada uno de los proyectos de la fase, como Thanos en Infinity Saga, y dijo que la historia del multiverso era lo más cerca que había estado la fase de una "creación unificadora". Agregó que "esta sensación de falta de rumbo se siente extraña para una audiencia que, durante más de una década, ha sido entrenada para conectar los puntos y ver cómo cada uno de los lanzamientos de Marvel se conecta con los demás", con las películas y series de Disney+ "raramente se siente como si estuvieran conversando entre ellas". Escribiendo para Variety, Adam B. Vary estuvo de acuerdo en que "todavía no tiene sentido hacia dónde se dirige la Fase Cuatro, si, de hecho, se dirige en una sola dirección", pero sintió que esto podría ser "una característica, no un error", además explicó que: "Con la explosión del contenido del MCU en Disney+, puede haber demasiados títulos para mantenerlos juntos en una historia consolidada". El periodista notó que el multiverso juega un papel importante en Loki, What If...?, Spider-Man: No Way Home y en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, además de que se habían presentado posibles "Villanos Potenciales", incluidos Kang, Valentina Allegra de Fontaine, Arishem y Wilson Fisk / Kingpin, y que la Fase podría estar construyendo una película no anunciada de Young Avengers ya que los miembros de ese equipo habían estado apareciendo en muchos proyectos de la Fase Cuatro. Los periodistas Joanna Robinson y Eric Goldman respondieron en apoyo del artículo de Vary, en donde Robinson agregó que, a pesar de lo que algunos fanáticos creían que la saga Infinity no estaba completamente planeada, para ellos, se hizo cohesiva por "suerte e inteligencia".  Goldman sintió que parte de esto se debía a que los fanáticos trataban retroactivamente cada película de Infinity Saga como si tuviera más importancia para la historia general que cuando se estrenó por primera vez, y dijo que lo mismo podría pasar con las películas de la Fase Cuatro una vez que se supiera más sobre sus conexiones con la siguiente historia. 

Matthew Belloni, ex editor de The Hollywood Reporter y escritor de Puck News, y Sean Fennessey de The Ringer, discutieron si las películas y series del MCU estaban en declive. Belloni señaló que Marvel "tomó a cineastas realmente idiosincrásicos como Chloé Zhao y Sam Raimi y trató de conectarlos a esta fórmula, pero les dio un poco más de libertad" que los anteriores directores del MCU para sus películas, y cuestionó si esto era un "¿Error al desviarse demasiado de la fórmula de Marvel?", y si este enfoque de "hacer lo mismo, pero diferente" sin dejar de hacer que se sienta fresco y familiar para la audiencia sería necesario para que la franquicia tenga éxito en el futuro. Fennessey creía que Marvel no se extravió demasiado con estos cineastas, citando la historia de Marvel de contratar cineastas con distintos tonos y perspectivas y poder "combinar su visión", pero sintió que el tono de las películas anteriores a Zhao no "tenían sentido para ser una película de Marvel" o coincidir con la narración anterior de Marvel, y que la historia de Raimi con Marvel y su experiencia haciendo películas de terror fue un intento de "tapar el hueco" después de que Derrickson se fue como el director de el Multiverso de la Locura, y que su contratación fue "como un matrimonio de conveniencia y amistad, más que como una decisión audaz de elegir a un cineasta inusual". Fennessey dijo que Eternals se sentía "totalmente desconectado" de las historias anteriores del MCU y que su dirección más cósmica podría conducir a historias futuras, pero creía que sus elecciones "muy extrañas" y "poco coherentes" detrás de escena hacían que se viera mal, y que la película fuera "más atroz" que Multiverso de la Locura. Belloni comparó el aumento de la producción del MCU con el de Pixar cuando comenzó a producir más películas animadas y dijo que experimentar una "caída en la calidad" era "el costo de hacer negocios si se desea producir películas a escala", pero sintió que no había un "gran motivo de alarma en Marvel por el momento". Belloni dijo más tarde que Marvel necesitaba "descubrir cómo generar interés a nivel de Avengers a partir de entregas que no sean parte de Avengers", y que los próximos lanzamientos de las próximas series de Disney+ de Marvel, Ms. Marvel y She-Hulk: Attorney at Law, serían "otra gran prueba para los fanáticos", pero no sintió que la producción de las series de Marvel estuvieran en problemas en ese momento.

Premiaciones 
Las películas de la fase han sido nominadas a dos Premios de la Academia, doce MTV Movie & TV Awards (ganando tres), y nueve Visual Effects Society Awards (ganando uno),   entre otros. Las series de televisión de la fase han sido nominadas a 14 Critics' Choice Super Awards (ganando cuatro), tres Golden Reel Awards, doce MTV Movie & TV Awards (ganando ocho), y 10 Visual Effects Society Awards (ganando uno), entre otros.

Producciones asociadas

Marvel Studios: Legends (2021-presente) 
Anunciada en diciembre de 2020, esta serie examina héroes, villanos, momentos y objetos individuales del Universo Cinematográfico de Marvel y cómo se conectan, en previsión de las próximas historias que los presentarán en la Fase Cuatro. Marvel Studios: Legends se estrenó en Disney+ el 8 de enero de 2021, con el lanzamiento de los dos primeros episodios. Se realizaron episodios destacando a Wanda Maximoff, Visión, Falcon, Soldado de Invierno, Zemo, Sharon Carter, Loki, el Teseracto, Black Widow, Peggy Carter, the Avengers Initiative, the Ravagers, the Ten Rings, Hawkeye, Doctor Strange, Wong, Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Thor, Jane Foster y Valkyrie, y Bruce Banner, antes de sus apariciones en Disney+ en series y películas.

Marvel Studios: Assembled (2021-presente) 
Anunciado en febrero de 2021, cada especial de la serie documental va detrás de escena de la realización de las películas y series de televisión del MCU con miembros del elenco y creativos adicionales. Marvel Studios: Assembled se estrenó en Disney+ el 12 de marzo de 2021, con un especial para WandaVision, seguido de especiales adicionales para Falcon y el Soldado de Invierno, la primera temporada de Loki, Black Widow, la primera temporada de What If...?, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, Hawkeye, Eternals,  Moon Knight, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, y Ms. Marvel.

Yo Soy Groot 

Cada corto sigue a Baby Groot a medida que crece en la galaxia y se embarca en aventuras con personajes nuevos e inusuales que lo meten en problemas.

Anunciada en diciembre de 2020, I Am Groot es una serie de cortometrajes animados fotorrealistas protagonizados por Baby Groot para Disney+. La producción había comenzado en agosto de 2021, con Kirsten Lepore como directora, productora ejecutiva, y escritora principal. Se confirmó que Vin Diesel protagonizaría la voz de Baby Groot en junio de 2022.   I Am Groot estrenó cinco cortos en Disney+ el 10 de agosto de 2022 y cinco cortos adicionales están en desarrollo. 

I Am Groot se desarrolla entre el final de Guardianes de la Galaxia y el comienzo de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017) así como también con su escena post-créditos. Cooper repite su papel de Rocket en la serie.

Referencias 

Programas de televisión en inglés